Dioksan je uobičajeno ime za 1,4-dioksan.

Dioksan se takođe može odnositi na:
 1,2-Dioksan 
 1,3-Dioksan
 1,4-Dioksan